Osoby o tym nazwisku:
 Adam Hutyra – polski aktor filmowy i teatralny, reżyser teatralny
 Agata Hutyra – polska aktorka filmowa i teatralna
 Róbert Hutyra – słowacki kolarz szosowy